Bois-d’Arcy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bois-d’Arcy (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France